Pietzcker ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Margaretha Pietzcker (1887–1976), schweizerische Krankenschwester ausgebildet im Rudolfinerhaus in Wien
 Carl Pietzcker (* 1936), deutscher Literaturwissenschaftler
 Carl Friedrich Pietzcker (1778–1859), deutscher Lederwarenfabrikant
 Eduard Pietzcker (1862–um 1930), deutscher Reichsgerichtsrat
 Friedrich Pietzcker (1844–1916), deutscher Lehrer,  Schulbuchautor und Mathematiker
 Friedrich Alexander Pietzcker (1816–1887), deutscher Schiffs Kapitän in Lindau (Bodensee) und Luzern
 Hermann Pietzcker (1850–1932), Schweizer Oberstleutnant der Kavallerie
 Ivo Pietzcker (* 2002), deutscher Schauspieler
 Johanna Katharina Pietzcker (1827–1905), geb. Hippenmayer, schweizerische Pensionsinhaberin Felsberg, in Luzern
 Johanna Maria Pietzcker (1884–1955), schweizerische Sekundarlehrerin im Musegg- und Mariahilfschulhaus in Luzern
 Jost Pietzcker (* 1945), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Margaretha Pietcker (1859–1940), geb. Baronin Apor zu Altorja aus Zalaegerszeg, Pensionsinhaberin Felsberg, in Luzern